Для индустрии электронных книг характерно значительное количество анонсированных прототипов при относительно небольшом числе моделей в серийном выпуске. В силу фрагментарности и малой достоверности сведений о концептах, не попавших в массовый выпуск (таких как Ivy Reader, Fujitsu FLEPia, Readius или Cellular-Book), они не включены в этот список. Компания  продемонстрировала и получила хорошие отклики в ходе CES (Consumer Electronics Show) 2010 принципиально новое устройство на пластиковой электронике Que, но вследствие производственных проблем на заводе в Дрездене (Германия) на рынок она так и не вышла. Однако проект не закрыт, и ожидается открытие в Зеленограде завода по производству нового поколения электронной бумаги. В 2011 году компания WEXLER также продемонстрировала электронную книгу на гибком экране WEXLER.Flex ONE, продажи которой начались в апреле 2012 года. На сегодняшний день это единственная в мире книга на основе гибкого экрана, которая пошла в серийное производство.. В список также не включена.

Устройства с жидкокристаллическими дисплеями 
 Rocket eBook (NuvoMedia) — 1998 год
 SoftBook (SoftBook Press) — 1998 год
 Franklin eBookMan (Franklin) — 1999 год
 REB 1100, GEB1150, eBookwise-1150 (Gemstar)
 REB 1200, GEB2150 (Gemstar)
 Hiebook (eBookAd.com Inc., Korea ebook Inc)- 2001 год
 ECTACO jetBook, Ectaco — 2008—2010 гг.
 WEXLER.BOOK T7001 — 2010 год
 M-Book Mini — 2010—2011 гг.
 Oysters Readme 400 — 2011 год
 QUMO Fresh! — 2011 год

Устройства с дисплеями на холестерических жидких кристаллах 
 Kolin I-Library (Vigour Technology)
 Sinbo MiniBu (Sinbon)

Устройства с дисплеями на электронной бумаге 

 Азбука (электронная книга)
 Cybook Gen3 (Bookeen) — 2007 год
 Explay TXT Book (Explay) — 2008 год
 Digma e500 (Digma) — 2010 год
 Digma q600 (Digma) — 2010 год
 Hanlin eReader, Lbook (Tianjin Jinke Electronics Co.) — 2007, 2009 годы
 Irex Iliad (iRex Technologies) — 2006 год
 iriver Story — 2009 год
 iriver Cover Story — 2010 год
 iriver Story HD — 2011 год
 Mr.Book Clever — 2010 год
 Netronix EB-100 (Netronix) — 2008 год
 PAGEone (SemiDevices) — 2010 год
 lbook
 Perfeo — 2011 год
 Akunin Book (Борис Акунин) - 2014

Akunin Book 
 C63ML — 2014 год

Amazon.com 
 Amazon Kindle, Amazon Kindle 2, Amazon Kindle 3, Amazon Kindle 4, Amazon Kindle 5 — 2007, 2009, 2010, 2011,2012 годы

Barnes & Noble 
 Nook (Barnes & Noble)
 NOOK Simple Touch™ (Barnes & Noble)
 NOOK Simple Touch™ with GlowLight™ (Barnes & Noble)
 NOOK HD (Barnes & Noble)
 NOOK HD+ (Barnes & Noble)

FR Book 
 FR Book E161 — 2009 год
 FR Book E251 — 2010 год

INCH 
 Inch A5i
 Inch A6i
 Inch S6t
 Inch A6s

Lexand 
 LE-106
 LE-116

Onyx International 
 ONYX BOOX 60 — 2010 год
 ONYX BOOX 60S — 2010 год
 ONYX BOOX А62S — 2011 год (6")
 ONYX BOOX A62 — 2011 год (6")
 ONYX BOOX i62 — 2011 год (6")
 ONYX BOOX M92S — 2011 год (9,7")
 ONYX BOOX M92 — 2011 год (9,7")

ORSiO 
 ORSiO b721+
 ORSiO b731

PocketBook 
 Pocketbook 301
 Pocketbook 360
 Pocketbook 302
 Pocketbook 602
 Pocketbook 902
 Pocketbook 603
 Pocketbook 903
 Pocketbook 612
 Pocketbook 912
 Pocketbook IQ 701
 PocketBook 360 Plus
 PocketBook 360 Plus New
 Pocketbook 611 Basic
 Pocketbook 613 Basic
 PocketBook Touch
 PocketBook Touch 2

Ritmix 
 RBK-200
 RBK-600
 RBK-610
 RBK-620
 RBK-750
 RBK-330

Sony 
 Sony Librié — 2004 год
 Sony Reader PRS-500 — 2006 год
 Sony Reader PRS-505 — 2007 год
 Sony Reader PRS-700 — 2008 год
 Sony Reader PRS-300 Pocket Edition — 2009 год
 Sony Reader PRS-600 Touch Edition — 2009 год
 Sony Reader PRS-900 Touch Edition — 2009 год
 Sony Reader PRS-350 Pocket Edition — 2010 год
 Sony Reader PRS-650 Touch Edition — 2010 год
 Sony Reader PRS-950 Daily Edition — 2010 год
 Sony Reader Wi-Fi PRS-T1 — 2011 год
 Sony Reader Wi-Fi PRS-T2 — 2012 год

Qumo 
 Qumo Libro — 2010 год
 Qumo Colibri — 2010 год
 Qumo Libro II — 2011 год
 Qumo Libro II HD — 2011 год

WEXLER.BOOK 
 WEXLER.BOOK E6001 — 2010 год
 WEXLER.BOOK E5001 — 2010 год
 WEXLER.BOOK E7022 — 2010 год
 WEXLER.BOOK E7001 — 2010 год
 WEXLER.BOOK E6002 — 2010 год
 WEXLER.BOOK T5002 — 2010 год
 WEXLER.BOOK T5001 — 2010 год
 WEXLER.BOOK T7006 — 2011 год
 WEXLER.BOOK T7007 — 2011 год
 WEXLER.BOOK T7055 — 2011 год
 WEXLER.BOOK T7008 — 2012 год
 WEXLER.BOOK T7004 — 2012 год
 WEXLER.Flex ONE (первая в мире электронная книга на основе гибкого экрана) — 2012 год
 WEXLER.BOOK T7205 — 2012 год
 WEXLER.BOOK T7206 — 2012 год
 WEXLER.BOOK E6003 — 2012 год
 WEXLER.BOOK E6005 — 2012 год
 WEXLER.BOOK T7204 — 2013 год

Onext Touch&Read 
 Onext Touch&Read 001
 Onext Touch&Read 002

Примечания

См. также 
 Электронная книга с шрифтом Брайля
 Сравнение моделей электронных книг

Электронная книга